Het WTA-tennistoernooi van Sarasota (officieel Sarasota Clay Court Classic) van 2003 vond plaats van 31 maart tot en met 6 april 2003 in de Amerikaanse plaats Sarasota. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groene gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jelena Dokić was het eerste reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

Het tweede reekshoofd, Anastasija Myskina uit Rusland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Australische kwalificante Alicia Molik in twee sets. Myskina wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Sarasota op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, de tweede van 2003. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Jelena Dokić en Jelena Lichovtseva had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Dokić speelde samen met Nadja Petrova, met wie zij het eerste reekshoofd vormde – na een gewonnen openingspartij moesten zij voor de tweede ronde verstek laten gaan.

Het als tweede geplaatste duo Liezel Huber en Martina Navrátilová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Japanse koppel Shinobu Asagoe en Nana Miyagi in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Zuid-Afrikaanse Huber had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Ameri­kaanse Navrátilová 168.

De Belgische Els Callens vormde met Française Émilie Loit het vierde reekshoofd – zij bereik­ten de halve finale, waarin zij niet opgewassen waren tegen de latere winnaressen.

De Nederlandse Caroline Vis en Patricia Tarabini (Argentinië) bereikten de tweede ronde – ook zij vielen ten offer aan de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Sarasota 2003
Sarasota